Tupiza (gemeente), een Boliviaanse gemeente
 Tupiza (plaats), een plaats in deze gemeente